Voici la liste des planètes mineures numérotées de 389001 à 390000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 389001 à 390000

389001-389100

389101-389200

389201-389300

389301-389400

389401-389500

389501-389600

389601-389700

389701-389800

389801-389900

389901-390000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000